Corts de Lleida (1242)
 Corts de Lleida (1257)
 Corts de Lleida (1301)
 Corts de Barcelona-Lleida (1364)
 Corts de Lleida (1375)
 Corts de Lleida (1440)
 Corts de Fraga-Lleida (1459)
 Corts de Lleida (1460)
 Corts de Lleida (1515)